Cet article recense les sites Natura 2000 de l'Aude, en France.

Statistiques 
L'Aude compte 35 sites classés Natura 2000. 19 bénéficient d'un classement comme site d'intérêt communautaire (SIC), 16 comme zone de protection spéciale (ZPS).

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau Natura 2000
 Liste des sites classés de l'Aude

Liens externes 
 
 Liste des sites Natura 2000 dans le département : Aude (Institut national du patrimoine naturel)

Natura 2000
Aude